Häggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häggtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Häggtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (10,2 ha)
Häggtjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn